Анто́ниу Ло́бу Анту́неш (, 1 сентября 1942, Лиссабон) — португальский писатель и журналист.

Биография 
Учился медицине, специализировался по психиатрии. Служил военным врачом в Анголе (1971—1973) в период национально-освободительной войны в стране, этот опыт лег позднее в основу нескольких его романов. По возвращении из Африки работал в психиатрической клинике. С 1985 занимается только литературой и журналистикой, автор нескольких книг для детей.

Творческая манера 
Считает своим учителем Уильяма Фолкнера, написал предисловие к португальскому переводу его романа «Шум и ярость».

Произведения 
 Memória de Elefante (1979)
 Os Cus de Judas (1979)
 Conhecimento do Inferno (1980)
 Explicação dos Pássaros (1981)
 Fado Alexandrino (1983)
 Auto dos Danados (1985)
 As Naus (1988)
 Tratado das Paixões da Alma (1990)
 A Ordem Natural das Coisas (1992)
 A Morte de Carlos Gardel (1994)
 Manual dos Inquisidores (1996)
 O Esplendor de Portugal (1997)
 Exortação aos Crocodilos (1999)
 Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000)
 Que Farei Quando Tudo Arde? (2001)
 Boa Tarde às Coisas Aqui em Baixo (2003)
 Eu Hei-de Amar uma Pedra (2004)
 Ontem Não te vi em Babilónia (2006)
 O Meu Nome É Legião (2007)
 O Arquipélago da Insónia (2008)
 Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar? (2009)

Признание 
Романы переведены на многие европейские языки. Премия Союза писателей Португалии (1985, 1999), премия Росалии де Кастро (1999), Европейская литературная премия (2000), премия Овидия (Румыния, 2003), Иерусалимская премия (2005), премия Хосе Доносо (Чили, 2006), премия Камоэнса (2007), премия Пабло Неруды (2007), премия Хуана Рульфо (2008). Удостоен высшей награды Португалии — ордена Сантьяго-Меченосца (2005). С 1990 несколько раз выдвигался на Нобелевскую премию.

Публикации на русском языке 
 А мне что делать, когда все горит? Фрагменты романа

Литература 
 Seixo M.A. Os Romances de António Lobo Antunes. Lisboa: Don Quixote, 2002
 A escrita e o mundo em António Lobo Antunes: actas do Colóquio Internacional. Lisboa: Dom Quixote, 2003
 Coelho T. António Lobo Antunes: fotobiografia. Lisboa: Don Quixote, 2004
 Benemann A.E. Schwarz-weiß-Zeichnungen zum Roman von Antonio Lobo Antunes «Das Handbuch der Inquisitoren». München: Atelier Steinbicker, 2005

Ссылки 
 Персональный сайт

Писатели Португалии
Почётные доктора Университета Бабеша — Бойяи